Plaats in Indonesië
Gurun Panjang (Bukit Kapur), een plaats in het regentschap Dumai van de provincie Riau, Sumatra
Gurun Panjang (Bayang), een plaats in het regentschap Zuid-Pesisir van de provincie West-Sumatra